Region Południowo-Wschodni (Brazylia)
 Region Południowo-Wschodni (Wietnam)
 Region Południowo-Wschodni (Rumunia)